Telopelopia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Roback 1971. Telopelopia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Telopelopia